Il doppio del torneo di tennis Open Prévadiès 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Victor Ioniță e Gabriel Moraru che hanno battuto in finale Michal Mertiňák e Jan Vacek 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Leonardo Azzaro /  Mariusz Fyrstenberg (quarti di finale)
 Jean-François Bachelot /  Stéphane Robert (primo turno)

 Michal Mertiňák /  Jan Vacek (finale)
 Victor Ioniță /  Gabriel Moraru (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2005